Sivula est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1936-2014), major général finlandais
 (né en 1932), linguiste finlandais
 (né en 1978), homme politique finlandais
 (1924-2018), architecte finlandais
Urpo Sivula (né en 1988), joueur finlandais de volley-ball

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois